Олена Остапенко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Катерина Александрова.

Кікі Бертенс виграла титул, у фіналі перемігши Айлу Томлянович з рахунком 7–6(7–2), 4–6, 6–2.

Цей турнір став останнім у кар'єрі Агнешки Радванської, колишньої другої ракетки світу. Останнім для неї став матч другого кола, в якому її перемогла Ірина-Камелія Бегу у двох сетах.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Korea Open, одиночний розряд
2018, одиночний розряд